Erkin ist ein türkischer männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „unabhängig, frei“. Der Vorname tritt auch im eurasischen Raum auf.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Erkin Alptekin (* 1939), uigurischer Exilpolitiker
 Arif Erkin Güzelbeyoğlu (* 1935), türkischer Architekt, Musiker und Schauspieler
 Erkin Koray (* 1941), türkischer Rockmusiker

Familienname 
 Behiç Erkin (1876–1961), türkischer Soldat, Diplomat und Eisenbahndirektor
 Caner Erkin (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Feridun Cemal Erkin (1899–1980), türkischer Diplomat und Politiker
 Ulvi Cemal Erkin (1906–1972), türkischer Komponist

Sonstiges 
 Erkin ist ein Markenname der World Power Erkin Duty Machines Ltd. Co.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname